|}

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen H
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen H